Anna Sergejewna Bikbajewa (russisch Анна Сергеевна Бикбаева; * 2. September 1994 in Moskau als Anna Sergejewna Blazhko) ist eine russische Tischtennisspielerin. Sie gewann viermal die russische Meisterschaft, wurde 2011 Jugend-Europameisterin mit der Mannschaft und nahm zweimal an der Universiade teil. Sie begann im Alter von zehn Jahren durch einen Freund mit dem Tischtennissport. Ihr erster Trainer war E.N. Zakharow.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Anna Sergejewna Bikbajewa Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 5. Januar 2020)
 Anna Sergejewna Bikbajewa Verlauf der Weltranglistenpositionen auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 5. Januar 2020)
 Interview vom 10. April 2012

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Universiadeteilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Russe
Geboren 1994
Frau